Magetan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Magetan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Magetan, distrikt, Jawa Timur, 
 Kabupaten Magetan, kabupaten, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar